René-Romain-Marie-Robert Meunier, francoski general, * 27. september 1860, † 14. maj 1957.

Glej tudi 
 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Francoski generali
Veterani druge svetovne vojne
Generalni direktorji Francoske Žandarmerije